«Ковалі» — французький фільм 1895 року

Ковалі — село, Гродненська область, Берестовицький район, Малоберестовицька сільська рада
 Ковалі — село, Гродненська область, Берестовицький район, Ейсмантавська сільська рада
 Ковалі — село, Мінська область, Вілейський район, Ільїнська сільська рада
 Ковалі — село, Мінська область, Вілейський район, Нарочанська сільська рада
 Ковалі — село, Мінська область, Мядельський район, Слобідзька сільська рада
 Ковалі — село, Мінська область, Мядельський район, Княгининська сільська рада

Ковалі — село, Урмарський район, Чувашія

Ковалі — село, Житомирська область, Коростенський район
 Ковалі — село, Львівська область, Львівський район
 Ковалі — село, Львівська область, Яворівський район
 Ковалі — село, Полтавська область, Кременчуцький район
 Ковалі — село, Полтавська область, Хорольський район
 Ковалі — село, Полтавська область, Чорнухинський район
 Ковалі — село, Харківська область, Золочівський район
 Ковалі — село, Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Ковале